Murtasina ist der Familienname folgender Personen:

 Alsu Ilchamowna Murtasina (* 1987), russische Dreispringerin
 Regina Luca, geb. Murtasina (* 1988), Tänzerin in den Sparten Standard- und Lateinamerikanische Tänze